VIVEbioTECH es una empresa biotecnológica dedicada a la producción de vectores virales que contribuyen a la curación de enfermedades de origen genético. Se trata de enfermedades causadas por el funcionamiento defectuoso de un gen determinado.

VIVEbioTECH produce los vectores virales en una sala blanca de 90 metros cuadrados, equipada con biorreactores. Así mismo dispone de un laboratorio de 210 metros cuadrados.

Vectores Virales 
Los vectores virales  son el medio en el que se transporta un virus modificado encargado de sustituir al gen causante de una enfermedad. Esta es la base de la terapia génica. El gen sano debe llegar al interior de las células, para ello precisa un vector viral como vehículo transportador. VIVEbioTECH, es la única empresa española que produce vectores virales imprescindibles para el éxito de las terapias génicas . 
La mayoría de este tipo de patologías de son conocidas como enfermedades raras  que afectan a más de 3 millones de personas en España, la mayoría de ellas niños. Actualmente, los tratamientos de terapia génica para enfermedades raras se realizan en EE. UU., Europa o China.
Los vectores virales también resultan vitales en el tratamiento de otras enfermedades más comunes como son Parkinson y el cáncer , donde se están ensayando con resultados prometedores.

Colaboraciones 
VIVEbioTECH colabora con la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) , el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) , la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), el Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP) y el Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB), entre otros.

Referencias